Schwarzviertel steht für:
 Schwarzviertel (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Sankt Oswald, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Machlandviertel, Region in Oberösterreich (historischer Name)